Де́ти капита́на Гра́нта (фильм):
 Дети капитана Гранта (фильм, 1913)
 Дети капитана Гранта (фильм, 1936)

См. также 
 В поисках капитана Гранта